Barter ist der Familienname folgender Personen:

 Joan Barter (1648–1706), katalanischer Komponist, Organist und Kapellmeister
 Johann Barter (1558–1617), deutscher Rechtswissenschaftler

Barter steht für:

 Tauschhandel